Škrabl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Škrabl, Orgelbauer
 Josip Škrabl (1903–1973), kroatischer Radrennfahrer